Orka je florbalový klub z Čelákovic hrající soutěže pod jménem ASK Orka Čelákovice (do roku 2014 ASK Orka Stará Boleslav).

Klub byl založen v roce 1995 a působí v Čelákovicích, Brandýse nad Labem, Milovicích a Horních Počernicích.

Tým A mužů hraje Národní ligu, tedy třetí nejvyšší mužskou florbalovou soutěž. V sezónách 1995/1996 až 2006/2007 hrál druhou nejvyšší soutěž a na jednu sezónu 1997/1998 postoupil až do nejvyšší soutěže.

Oddíl spolupracuje v rámci Tréninkového centra mládeže Středočeského kraje s klubem Florbal MB.

Tým A mužů

Sezóny

Známí hráči 
 Filip Šuman (–2005)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil oddílu na webu Českého florbalu

Florbalové kluby ve Středočeském kraji
Sportovní kluby založené v roce 1995
Sportovní kluby v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
Sportovní kluby v Čelákovicích
Florbal v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
Florbal v Čelákovicích